Il singolare del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bobby Reynolds che ha battuto in finale Robert Kendrick 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Benjamin Becker (semifinali)
 Bobby Reynolds (Campione)
 Robert Kendrick (finale)
 Jesse Levine (primo turno)

 Kevin Kim (quarti di finale)
 Alex Bogdanović (primo turno)
 Brendan Evans (primo turno)
 Frédéric Niemeyer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2008